

Turno di qualificazione 
Le 48 squadre partecipanti sono state divise in 12 gruppi di 4. Si qualificano al Turno Elite le prime due classificate di ogni girone, oltre alla migliore terza classificata, calcolata considerando solo gli incontri con le prime due di ogni gruppo. L'Estonia è qualificata automaticamente alla fase finale come paese organizzatore, mentre Francia, Inghilterra e Spagna sono ammesse direttamente al Turno Elite. Il Liechtenstein non si è iscritto.

Gruppo 1

Gruppo 2

Gruppo 3

Gruppo 4

Gruppo 5

Gruppo 6

Gruppo 7

Gruppo 8

Gruppo 9

Gruppo 10

Gruppo 11

Gruppo 12

Confronto tra le terze classificate

Turno Elite 
Le 24 squadre qualificate sono state divise in 7 gironi. Le vincenti si qualificheranno per la fase finale.

Gruppo 1

Gruppo 2

Gruppo 3

Gruppo 4

Gruppo 5

Gruppo 6

Gruppo 7

Squadre qualificate 

1 Contate solo le partecipazioni con l'Under-19 (in grassetto campione dell'edizione, in corsivo nazione ospitante)

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2012